Szeged (nem. Szegedin, hrv. in srb. podomačeno Segedin, podobno tudi slovaško, turško, poljsko, italijansko in romunsko-Seghedin; lat. Partiscum) je z več kot 160.000 prebivalci četrto največje mesto in središče župnije na Madžarskem, ki upravno spada v podregijo Szegedi Županije Csongrád.

Tu se nahaja Letališče Szeged.

Viri in opombe

Glej tudi 
 seznam mest na Madžarskem
 Srbska pravoslavna cerkev Svetog Nikole v Segedinu

Mesta Županije Csongrád